Нижче наведено таблицю для всіх Олімпійських ігор з 1898 по 2022 роки, включаючи Літні Олімпійські ігри та Зимові Олімпійські ігри.

Країни з медалями

Джерела 

 База даних МОК  
 Офіційні звіти Олімпійських ігор 

Олімпійські ігри